Bratske (în ) este localitatea de reședință a comunei Bratske din raionul Krasnoperekopsk, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, nu exista o limbă vorbită de majoritatea populației, aceasta fiind compusă din vorbitori de ucraineană (%), rusă (%) și tătară crimeeană (%).

Note 

Bratske, Bratske
Bratske, Bratske, Krasnoperekopsk
Bratske, Bratske, Krasnoperekopsk, Crimeea